Никола́й Станисла́вович Стреле́цкий (, Царство Польское — 15 февраля 1967, Москва) — советский учёный-, специалист в области строительных конструкций и мостостроения; член-корреспондент АН СССР (1931).

Основные труды — по теории прочности сооружений и конструкций. Большое значение для практики проектирования и строительства имеют разработанные под его руководством теоретические основы расчёта строительных конструкций по предельным состояниям. Им также разработаны основы типизации транспортных и промышленных сооружений. По его проектам построен ряд крупных металлических железнодорожных мостов.

Биография 
Родился  года в крепости Осовец Белостокского воеводства Царства Польского. Его отец, видный военный инженер С. А. Стрелецкий, строил оборонительные сооружения в Вильнюсе, Риге, Хабаровске, Владивостоке. 

В 1904 году Николай Стрелецкий окончил гимназию во Владивостоке и поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения, который с отличием закончил в 1911 году. Для совершенствования знаний по мостостроению молодой инженер был направлен в двухгодичную командировку в Германию, где он слушал лекции в Шарлоттенбургской высшей технической школе, работал в проектном бюро, участвовал в возведении мостов.

Вернувшись из-за границы, Н. С. Стрелецкий стал работать в Обществе Московско-Казанской железной дороги, где под его руководством были разработаны проекты мостов через Оку, тоннеля под Волгой в Нижнем Новгороде. Глубоко проанализировав и обобщив весь предшествующий опыт проектирования и строительства аналогичных сооружений, Стрелецкий опубликовал материал, сразу же обративший на себя внимание специалистов.

В 1915 году Н. С. Стрелецкий стал преподавателем инженерно-строительного факультета МВТУ; в 1917 году возглавил кафедру мостов и, одновременно, стал преподавать в Московском институте инженеров путей сообщения. Звание профессора получил в 1918 году. В 1930—1935 годах он возглавлял кафедру мостов в Военно-инженерной академии. Педагогическую работу он сочетал с большой научно-исследовательской и инженерной деятельностью. 

Кроме мостостроения, Н. С. Стрелецкого интересовали металлические конструкции промышленного и гражданского строительства. Еще в 1927 году он стал одним из организаторов Государственного института сооружений, преобразованного через пять лет в ЦНИИПС, где сначала руководил лабораторией, а в 1935—1936 годах был директором.

Н. С. Стрелецкий создал получивший позднее широкую известность «треугольник развития металлостроительства», в который вошли Проектстальконструкция, отделение металлоконструкций ЦНИИПСа (позднее ЦНИИСК) и соответствующая кафедра МИСИ имени В. В. Куйбышева. Тридцать лет он неизменно осуществлял творческое взаимодействие этих трёх организаций. Его детище — и региональные творческие центры развития металлоконструкций в Новосибирске, Ленинграде, Макеевке, Новокузнецке, Горьком, Воронеже и других городах страны. С 1932 года он возглавлял кафедру металлоконструкций МИСИ, где углублённо занимался вопросами их расчёта, в том числе с учётом развития пластических деформаций.

Огромная научная работа, проведённая Н. С. Стрелецким, получила широкое признание. В 1931 году он стал членом-корреспондентом АН СССР. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда; он — кавалер четырёх орденов Ленина и дважды Трудового Красного Знамени, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Память о себе Н. С. Стрелецкий оставил и в своих учениках, многие из которых под его руководством стали известными учёными, докторами наук, профессорами и возглавляют сегодня научно-исследовательские, учебные и проектные институты по всей стране. 

Умер 15 февраля 1967 года и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Научная деятельность 
В монографии «Разводные мосты» (1918) Н. С. Стрелецкий систематизировал и классифицировал эти сооружения по кинематическим схемам и впервые применил в расчётах рациональные графические методы, а также учёт сил инерции.

С 1925 по 1931 годы Н. С. Стрелецкий написал фундаментальный «Курс мостов» (в монографии рассматривается целесообразность применения на автомобильных дорогах и в горных местностях висячих и Вантовый моствантовых конструкций). В 1928 году на Международном конгрессе в Вене он выступил с генеральным докладом по теме динамики мостов под действием подвижных нагрузок, получившим очень высокую оценку. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» в 26-и томах под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «мосты».

В 1935 году в содружестве с профессором А. Н. Гениевым он закончил капитальный труд «Основы металлических конструкций», преобразованный в учебник «Металлические конструкции» (1948; переиздан в 1952, 1961; переведён на семь языков). Большое внимание он уделял и разработке конструктивных форм, позволяющих применять передовую технологию сварки, возможностям перехода в тяжёлых конструкциях на низколегированные, а также термоупрочнённые и высокопрочные стали.

Наиболее крупным научным достижением Н. С. Стрелецкого стал созданный под его руководством метод расчёта строительных конструкций по предельным состояниям, в котором общий коэффициент запаса расчленён на три — однородности, перегрузки и условий работы. Были сформулированы также понятия предельных состояний и нормативных и расчётных нагрузок, проведены исследования упруго-пластических свойств как материала, так и конструкции, определён допуск частичного пластического деформирования материала, что позволило на 6—12 % снизить его весовые показатели.

Совершенствование методов расчёта (более строгая оценка работы конструкции, в том числе учёт оптимизации на стадии подбора сечений) дало возможность ЦНИИСКу имени Кучеренко совместно с другими организациями в 1982 году разработать СНиП II-23-81, обеспечивающий дополнительную экономию стали в строительных металлоконструкциях.

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (22.02.1966)
 4 ордена Ленина (10.07.1946; 19.09.1953; 15.09.1961; 22.02.1966)
 2 ордена Трудового Красного Знамени (09.01.1943; 10.06.1945)
 медали
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1944)

Примечания

Основные труды 
 Стрелецкий Н. С. Способы расчета безраскосных балок с параллельными поясами и узловой нагрузкой. — СПб, 1913. — 143 с.
Стрелецкий Н. С. Разводные мосты: основы проектировки и расчета. — М.: Государственное техническое издательство, 1923. — 311 с.
Streletzky N. S. Die Stosswirkung bewegter Lasten auf Brücken // 2. Internationale Tagung für Brücken- und Hochbau in Wien, 1928. — Wien: Springer, 1928. S. 25–54.
Стрелецкий Н. С. Курс мостов. В 2 т. 2-е изд. М.: ОГИЗ — Гострансиздат, 1931.
Стрелецкий Н. С. Новые идеи и возможности в металлических промышленных конструкциях. — М.:Л.: Госстройиздат, 1934. — 99 с.
Стрелецкий Н. С., Гениев А. Н. Основы металлических конструкций. —  М.: Главная редакция строительной литературы, 1935. — 954 с.
Стрелецкий Н. С. Основы металлических конструкций / Курс металлических конструкций. Часть I. — М.: Л., 1940. — 844 c.
Стрелецкий Н. С. Металлические конструкции специальных сооружений / Курс металлических конструкций. Часть III. — М.: Стройиздат, 1944. — 499 с.
Стрелецкий Н. С. Основы статистического учета коэффициента запаса прочности сооружений.  М.: Стройиздат, 1947. — 92 с.
Стрелецкий Н. С., Гениев А. Н. Стальные конструкции: учеб. для стр. вузов / Ред. Н. С. Стрелецкий. — М.: Госстройиздат, 1948. — 591 с.
Стрелецкий Н. С., Стрелецкий Д. Н. Проектирование и изготовление экономических металлических конструкций: материалы к курсу металлических конструкций. — М.: Стройиздат, 1964. — 360 с.

Стрелецкий Н. С. Избранные труды / Ред. Е. И. Беленя. — М.: Стройиздат, 1975. — 422 с.

Литература 
 Аверина В. С. Металлических дел мастер. Краткий обзор научно-педагогической и инженерной деятельности Н. С. Стрелецкого (1885−1967) // Проблемы культурного наследия в области инженерной деятельности: сб.ст. — Вып.4. — М., 2003. — С.106–122.
Воспитание студентов на традициях МИСИ – МГСУ. Моя мисийская семья. К 100-летию НИУ МГСУ: монография / Под общей редакцией Т. А. Молоковой. — М.: Издательство МИСИ – МГСУ, 2020.

 Пирожкова А. Н. Я пытаюсь восстановить черты. О Бабеле — и не только о нем. — М.: АСТ, 2013. — 608 с.

Выпускники Владивостокской гимназии
Выпускники института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели МИИТа
Преподаватели Московского государственного строительного университета
Конструкторы СССР
Строители мостов
Преподаватели Императорского технического училища
Преподаватели МГТУ
Похороненные на Новодевичьем кладбище